Existen varios santos llamados San Apolinar:

 San Apolinar de Hierápolis (s. II), se celebra el 8 de enero;
 San Apolinar de Rávena (s. II), obispo y mártir, se celebra el 20 y el 23 de julio;
 San Sidonio Apolinar (f. 479), doctor de la iglesia, obispo y prefecto, se celebra el 21 de agosto;
 San Apolinar de Valence (f. 520), obispo, se celebra el 5 de octubre.

También debemos destacar las dos basílicas consagradas al primero de estos santos en la zona de Rávena, joyas del arte palecristiano y bizantino:
San Apolinar in Classe
San Apolinar Nuovo